

Geografia

Svizzera 
 Rivaz – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)

Persone 
 Isaac de Rivaz (1752-1828) – inventore e politico francese
 Alice Rivaz (1901-1998) – scrittrice svizzera

Pagine correlate 
 Rivas – pagina di disambiguazione